Un Malinois peut être :
 un Malinois (féminin : une Malinoise), un habitant de la ville de Malines (Mechelen, en néerlandais), un chef-lieu d'arrondissement dans la province d'Anvers en Belgique (Région flamande) ;
 un malinois, une variété de chiens de berger originaires de Belgique ; quatre variétés existent pour les chiens de berger belges : le malinois (poil court fauve), le tervueren (poil long fauve), le groenendael (poil long noir), le laekenois (poil frisé).